Bellmanhuset eller Bellmanshuset kan syfta på:

 Bellmanhuset, Södermalm – här bodde skalden Carl Michael Bellman under sin mest produktiva period 1770-1774
 Bellmanshuset, Djurgården – en byggnad i Djurgårdsstaden på Djurgården

Se även
Stora Daurerska huset – Bellmans födelsegård